«Щорс» — кинофильм Александра Довженко 1939 года. Историко-революционная лента об известном полководце времён гражданской войны Николае Щорсе.

Сюжет 

Действие происходит на Украине в 1919 году, когда войска Красной Армии шли к Киеву. Скоро им предстоят бои с войсками Петлюры и Добровольческой армии Драгомирова.

В ролях 
 Евгений Самойлов — Щорс
 Иван Скуратов — батько Боженко
 Лука Ляшенко — Северин Черняк, командир
 Юрий Титов — командир
 Александр Гречаный — Михайлюк, командир
 Николай Макаренко — командир
 Валентин Дуклер — Исаак Тышлер
 Фёдор Ищенко — Петро Чиж
 Нина Никитина — Настя
 Анна Борисоглебская — ткачиха
 Александр Хвыля — Савка Троян
 Д. Кадников — Вурм
 Сергей Комаров — немецкий полковник
 Георгий Полежаев — Петлюра
 Дмитрий Милютенко — Ткач / Винниченко
 Гнат Юра — атаман Коновалец (нет в титрах)
 Юрий Величко — гость на свадьбе 
 Юрий Лавров — инспектор (нет в титрах)
 Виктор Халатов
 Освальд Глазунов — немецкий солдат
 Ханс Клеринг — немецкий солдат
 Николай Комиссаров — немецкий генерал
 Александр Сегал — Богунец
 Амвросий Бучма — генерал
 Лаврентий Масоха — анархист
 Пётр Масоха — боец
 Степан Шкурат — старый партизан
 Николай Крючков — украинский эсер Роговенко
 Борис Андреев — молодой красноармеец
 Эмилия Мильтон — буржуа
 Николай Яковченко — боец

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Довженко
 Режиссёры: Александр Довженко, Юлия Солнцева
 Ассистент режиссёра: Лазарь Бодик
 Композитор: Дмитрий Кабалевский
 Художник-постановщик: Мориц Уманский
 Оператор-постановщик: Юрий Екельчик

Источники 
 Щорс // Фильмы Киевской ордена Ленина киностудии им. А. П. Довженко. 1928—1978 / О. Ф. Олейник, Н. А. Филькевич. — : Госкино УССР, 1979. — 114 c. — С. 24—25.

Ссылки 

 Э. Косничук. Киноправда Щорса
 «Щорс» — художественный фильм киевской киностудии режиссёров Александра Довженко, Юлии Солнцевой. Онлайн архив телеканала «Культура».

Фильмы СССР 1939 года
Фильмы-биографии СССР
Фильмы о Гражданской войне на Украине
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы киностудии имени А. Довженко
Фильмы-биографии о военных
Фильмы:Персонаж:Симон Петлюра